Valsonectria — рід грибів. Назва вперше опублікована 1881 року.

Класифікація 
До роду Valsonectria відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 

 Spegazzini, C. 1881. Fungi argentini additis nonnullis brasiliensibus montevideensibusque. Pugillus quartus (Continuacion). Anales de la Sociedad Científica Argentina. 12(5):193-227 - P.211

1881 у науці